El término Primera C puede referirse a:

 Primera C Argentina, liga de fútbol de cuarta división del fútbol argentino;
 Primera C Colombia, liga de fútbol de tercera división del fútbol colombiano.
  Segunda División Amateur de Uruguay, anteriormente conocida como Primera C Uruguaya;